Триоксибензо́л (тригидроксибензол) — химическое соединение с формулой C6H3(OH)3, трёхатомный фенол. Может относиться к одному из трёх следующих изомерных соединений, различающихся расположением гидроксильных групп OH− на бензольном кольце:

 1,2,3-тригидроксибензол (пирогаллол);
 1,2,4-тригидроксибензол (гидроксигидрохинон);
 1,3,5-тригидроксибензол (флороглюцин).

Фенолы